McCarrick ist der Familienname folgender Personen:

 Martin McCarrick (* 1962), britischer Musiker
 Theodore McCarrick (* 1930), US-amerikanischer Theologe, ehemaliger Geistlicher, Erzbischof von Washington und Kardinal